Alfred Nijhuis – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Bas Nijhuis – arbitro di calcio olandese
 Moniek Nijhuis – nuotatrice olandese